Chateaugay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Châteaugay, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

USA 

 Chateaugay, New York, Franklin County, 

Robotskapade USAförgreningar